David Guest ist der Name folgender Personen:

* David Guest (Hockeyspieler) (* 1981), australischer Hockeyspieler 
 David Guest (Leichtathlet) (* 1991), britischer Zehnkämpfer